Val-de-Ruz (district), een district in Zwitserland
 Val-de-Ruz (gemeente), gemeente in het gelijknamige district